Flying M Ranch Airport ist der Name mehrerer Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Flying M Ranch Airport (Kalifornien)
 Flying M Ranch Airport (Michigan)
 Flying M Ranch Airport (Missouri)
 Flying M Ranch Airport (Lehigh County, Pennsylvania)
 Flying M Ranch Airport (Mercer County, Pennsylvania)
 Flying M Ranch Airport (Cherokee County, Texas)
 Flying M Ranch Airport (Johnson County, Texas)
 Flying M Ranch Airport (Utah)
 Flying M Ranch Airport (Wisconsin)